O Campeonato Colombiano de Futebol de 1972 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 25º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Apertura e Finalización), ambas com turno e returno. O campeão do Apertura e o campeão do Finalización jogavam um triangular com o clube mais bem pontuado das fases anteriores. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1973.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1972